Le nom d'île Cobourg ou Coburg peut faire référence à :
 l'île Coburg du Canada, dans la réserve nationale de faune de Nirjutiqavvik (Nunavut) ;
 l'île Cobourg de Russie, dans l'archipel François-Joseph.

Voir aussi 
 Péninsule de Cobourg